Next-fit é um algoritmo utilizado para partição de disco rígido.

Processo 

Algoritmo para partição dinâmica que inicia a busca a partir da posição da última alocação até encontrar o primeiro bloco, mais frequentemente são alocados blocos de tamanho grande.

Grandes blocos são particionados em blocos menores e existe a necessidade de compactação quando não houver mais memória disponível.

Dispositivos de armazenamento
Terminologia informática
Next-fit